Сохор () — чешская фамилия. Известные носители:
 Сохор, Арнольд Наумович (1924—1977) — советский музыковед и музыкальный социолог, доктор искусствоведения, профессор Ленинградской консерватории.
 Сохор, Антонин (1914—1950) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Сохор — гора в Хамар-Дабане.